Le mot hydraulicité est rencontré dans plusieurs domaines.

Pour un cours d'eau ou un barrage, l'hydraulicité est le rapport de son débit mensuel (ou annuel) comparé à sa moyenne interannuelle. Cette mesure permet de comparer simplement le débit du cours d'eau à une année « normale ».
Pour une piscine, l'hydraulicité est l'ensemble des équipements qui assurent la circulation de l'eau.
Hydraulicité, la qualité de certaines chaux à faire prise sous eau

Voir aussi

Article connexe 
 Hydrométrie

Piscine
Hydrologie